CNBLUE (Си-эн Блю, кор.: 씨엔블루) — южнокорейская музыкальная группа, основанная агентством FNC Entertainment. В группе три участника. В состав CNBLUE входят ведущий гитарист, он же вокалист и лидер, Чон Ён Хва, басист и рэпер Ли Чжон Шин и барабанщик Кан Мин Хёк. Группа дебютировала в Корее в 2010 году.

Состав

Дискография

Альбомы

Студийные альбомы

EP

Синглы

Японские синглы

Корейские синглы

Физические синглы

Видеоклипы

Примечания

Ссылки 

 Профиль CNBLUE на сайте FNC Entertainment 
 Японский официальный сайт 
 Профиль CNBLUE на сайте Warner Music Japan 
 
 
 

Исполнители FNC Entertainment
Рок-группы Республики Корея
Бой-бэнды Республики Корея
Трио
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2009 году
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Музыкальные коллективы 2010-х годов
Исполнители Warner Music Group
Лауреаты Mnet Asian Music Awards